Do soutěže dvouhry juniorek na melbourneském Australian Open 2016 nastoupilo šedesát čtyři hráček. Obhájkyní titulu byla slovenská tenistka Tereza Mihalíková, která opět postoupila do finále.

Vítězkou se stala pátá nasazená Běloruska a 17letá tenistka Věra Lapková, která ve finále zdolala turnajovou dvojku Mihalíkovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Šampionka tak vybojovala první grandslamovou trofej v kariéře a do juniorského kombinovaného žebříčku ITF si připsala 375 bodů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Australian Open 2016
Juniorský tenis v roce 2016